The Weaker Brother, court métrage muet américain d'Allan Dwan (1912)
 The Weaker Brother, court métrage muet américain d'Edgar Jones (1914)